Мо () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на схід від Парижа, 50 км на північ від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 20623 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 53467,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста . 
 [ Розташування муніципалітету Мо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена і Марна